Валерия Валерьевна Забрускова (), в девичестве Антонова — российская легкоатлетка, специалистка по метанию копья. Выступала за сборную России по лёгкой атлетике в 2000-х годах, многократная победительница и призёрка первенств национального значения, участница летних Олимпийских игр в Афинах. Представляла Ростовскую область, Ставропольский край и Татарстан. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
Валерия Антонова родилась 29 июля 1975 года в городе Потсдам, ГДР.

Начала заниматься лёгкой атлетикой под руководством тренера А. С. Шувалова, позже была подопечной И. В. Громова. Окончила Великолукский государственный институт физической культуры.

Впервые заявила о себе в метании копья на взрослом всероссийском уровне в сезоне 1997 года, выиграв бронзовую медаль на чемпионате России в Туле.

В 1999 году уже под фамилией Забрускова стала серебряной призёркой на чемпионате России в Туле.

В 2002 году одержала победу на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере. Попав в состав российской национальной сборной, побывала на Европейском вызове по зимним метаниям в Пуле — стала серебряной призёркой в личном зачёте и помогла своим соотечественницам выиграть командный зачёт.

На чемпионате России 2003 года в Туле была второй после Татьяны Шиколенко из Краснодарского края, тогда как на последовавшем чемпионате мира в Париже с результатом 59,51 метра заняла девятое место.

В 2004 году была лучшей на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере, на Европейском вызове по зимним метаниям в Марсе, на летнем чемпионате России в Туле, стала третьей на Кубке Европы в Быдгоще. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на Олимпийских играх в Афинах — показала здесь результат 57,53 метра, не сумев преодолеть предварительный квалификационный этап.

В 2009 году стала серебряной призёркой на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере (позже в связи с дисквалификацией Марии Абакумовой переместилась в итоговом протоколе на первую позицию), победила на летнем чемпионате России в Чебоксарах. Принимала участие в чемпионате мира в Берлине, где с результатом 52,87 метра в финал не вышла.

В 2010 году заняла четвёртое место на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере (после дисквалификации Абакумовой стала третьей).

За выдающиеся спортивные результаты удостоена почётного звания «Мастер спорта России международного класса».

Примечания

Литература 
 

Метатели копья России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Спортсмены Ростовской области
Спортсмены Ставрополя
Спортсмены Татарстана
Выпускники Великолукской государственной академии физической культуры и спорта